Muzo bezeichnet die Orte

 Muzo (Kolumbien), eine Gemeinde (municipio) im Departamento Boyacá, Kolumbien 
 Muzo (Georgien), ein Dorf in der Munizipalität Duscheti, Region Mzcheta-Mtianeti, Georgien 

Siehe auch:
 Hubert und Muzo